Пертурбація — несподівана/раптова зміна, порушення/ускладнення звичайного стану, нормального порядку проходження чого-небудь, що вносить розлад, безлад, порушення нормального ходу явища.

 Пертурбація (у астрономії) — суттєва зміна траєкторії руху небесного тіла навколо центрального тіла під впливом сили тяжіння інших тіл.
 Пертурбація — негативні зміни в біогеоценозі, спричинені, наприклад, масовим розмноженням одного виду.

Примітки